Der Banca dell’Adriatico Tennis Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Juli 2013 in San Benedetto del Tronto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. Juli und 7. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Maxime Teixeira
 Alessandro Giannessi
 Reda El Amrani
 Norbert Gombos

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 David Souto

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

2013
ATP Challenger Tour 2013